Sonic the Hedgehog (postać)
 Stairway to Heaven
 Pada Shrek
 Szpital św. Tomasza
 hormon wzrostu